Le nom William Hunter peut faire référence à :
 William Hunter (1535–1555), martyr protestant, brûlé vif à Brentwood en Angleterre ;
 William Hunter (mort en 1761), un éditeur américain ;
 William Hunter (1718–1783), un anatomiste écossais ;
 William Hunter (1755-1812), un botaniste britannique ;
  (1861-1937), un chirurgien écossais, qui a laissé son nom à la glossite de Hunter ;
 William Hunter (1934-?), un joueur écossais de rugby à XV.

Voir aussi